

Persone 
Paolo Mengoli – cantante italiano
Paolo Mengoli – politico italiano
Pietro Mengoli – matematico italiano

Altro 
Serie di Mengoli – serie matematica